Литторины или литорины:
 Литторина () — вид рода Littorina.
 Литторины () — семейство брюхоногих моллюсков.
 Литторины () — род брюхоногих моллюсков семейства Littorinidae.